Den första kärleken kan syfta på:

 Den första kärleken (1970) – fransk film i regi av Louis Malle, originaltitel Le souffle au cœur
 Den första kärleken (1999) – amerikansk film i regi av Garry Marshall, originaltitel The Other Sister